Ausnahmefall steht für:
 allgemein ein Sonderfall, zudem auch kurz Ausnahme genannt
 im Besonderen ein länger anhaltender Katastrophenfall, siehe Ausnahmezustand

Siehe auch: